Максимилиа́н Осе́евич (О́сипович) Ште́йнберг (, Вильно, Российская империя — 6 декабря 1946, Ленинград, СССР) — советский композитор, дирижёр и педагог, музыкальный деятель.

Автор 5 симфоний, балетов «Метаморфозы» (по Овидию, 1913) и «Тиль Уленшпигель» (по Ш. Де Костеру, 1936), симфонических и вокально-симфонических произведений.

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1934), доктор искусствоведения. Зять Н. А. Римского-Корсакова.

Биография 
Родился 22 июня (по старому стилю) 1883 года в семье известного виленского гебраиста, автора нескольких словарей древнееврейского и халдейского языков, казённого раввина Осея Наумовича Штейнберга (1836—1908) и его жены Надежды Васильевны Штейнберг (1854—1886). В трёхлетнем возрасте остался без матери, умершей в родах младшей дочери.

В 1907 году Штейнберг окончил Петербургский университет, в 1908 — Петербургскую консерваторию по классу композиции у Николая Римского-Корсакова, в тот же год женился на его дочери Надежде. С 1908 года — Штейнберг стал преподавателем, а с 1915 — профессором Петроградской консерватории.

Штейнберг создал по указаниям Николая Римского-Корсакова симфонические сюиты из опер «Сказание о невидимом граде Китеже» (составил из музыки оперы финальный фрагмент «Хождение в невидимый град») и «Золотой петушок». Завершил инструментовку оперы Александра Спендиарова «Алмаст» (IV акт).

Максимилиана Штейнберга нередко путали с его однофамильцем и старшим современником, также известным композитором Михаилом Штейнбергом, в начале XX века работавшим совсем в других жанрах. Многие источники, включая профессиональные издания и даже энциклопедии курьёзным образом приписывали серьёзному музыканту, профессору консерватории Максимилиану Штейнбергу авторство «жестоких» цыганских романсов Михаила Штейнберга, к примеру, таких, как «Колокольчики-бубенчики» или «Гай-да тройка, снег пушистый».

В  году на музыку «Метаморфоз» М. М. Фокин силами труппы Русский балет Дягилева поставил балет «Мидас». М. О. Штейнбергу посвящена Одиннадцатая симфония Н. Я. Мясковского (1932).

Ученики 
 Борис Зейдман
 Галина Уствольская
 Азарий Иванов
 Николай Малаховский
 Георгий Римский-Корсаков
 Дмитрий Толстой
 Семён Чернецкий
 Юрий Шапорин
 Дмитрий Шостакович
 Трувор Шейблер
 Ефим Вилковир
 Павел Вальгардт

Семья 
 Жена — Надежда Николаевна Штейнберг (в девичестве Римская-Корсакова; 1884—1971).
 Сын — Дмитрий Максимилианович Штейнберг (1909—1962), энтомолог.
 Сын — Сергей Максимилианович Штейнберг (1911—1960), художник.
 Дочь — Надежда Максимилиановна Штейнберг (1914—1987), филолог, автор грамматики французского языка.
 Сестра — , 1886—1941), французский санскритолог; была замужем за деятелем Бунда, меньшевиком Самуилом Давыдовичем Щупаком (псевд. Владимиров, 1880, Таганрог — 1944, Освенцим).

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Медали. Награждён в связи с празднованием 75—летнего юбилея Ленинградской Государственной Консерватории 21 февраля 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР.

Память 
 Имя Максимилиана Штейнберга присвоено классу консерватории.
 О М. Штейнберге и его сестре упоминает А. Я. Бруштейн в свой автобиографической книге «Весна» (Трилогия «Дорога уходит вдаль…»).

Адрес в Ленинграде 
 ул. Маклина, д. 26, кв. 15. В этой квартире до Штейнбергов жил И. Ф. Стравинский.

Примечания

Дополнительная литература 
 Римский-Корсаков А. Максимилиан Штейнберг. — М., 1928.
 Богданов-Берёзовский В. Максимилиан Штейнберг. — М., 1947.
 Луконина О. И. Максимилиан Штейнберг: художник и время; М-во культуры Волгоградской обл., ГОБУК ВПО «Волгоградский гос. ин-т искусств и культуры», Лаб. музыкального содерж. — Волгоград: Волгоградское науч. изд-во, 2012.

Ссылки 

 Список сочинений Максимилиана Штейнберга (сост. Отто ван Рийен)
 Н. А. Римский-Корсаков в окружении студентов: Класс контрапункта (1904). Стоят (слева направо): Максимилиан Штейнберг, Александр Постников, Николай Малько, Март Саар, Михаил Гнесин и Борис Левензон. Сидят (слева направо): Н. А. Римский-Корсаков, Николай Евреинов и Александр Глазунов.
 Музыкально—театральная эстетика молодого М. О. Штейнберга в зеркале времени

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Похороненные на Литераторских мостках